Abtei Kornelimünster steht für:
 Reichsabtei Kornelimünster, ehemaliges Benediktinerkloster
 Neue Benediktinerabtei Kornelimünster, Kloster der Kongregation von Subiaco